Live at Pompeii mže být:
 Pink Floyd v Pompejích (v originále Pink Floyd: Live at Pompeii) – koncertní film britské rockové skupiny Pink Floyd z roku 1972
 Live at Pompeii (album, David Gilmour) – koncertní album a film britského hudebníka Davida Gilmoura z roku 2017